Águas da Prata kan syfta på:

Brasilien 

 Águas da Prata (kommun), São Paulo, 
 Águas da Prata (ort), São Paulo,